Stanisław Małek (1895-1966) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stanisław Małek (ur. 1895) – starszy kapelan Wojska Polskiego, naczelny kapelan KOP, szef duszpasterstwa Armii „Modlin” i Obszaru Warszawskiego AK, kawaler KW
 Stanisław Małek (ur. 1965) –  profesor Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Przypisy